Cantonul Conty este un canton din arondismentul Amiens, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Bacouel-sur-Selle || align="right" | 574 || align="right" | 80480 || align="right" | 80050
|-
| Belleuse || align="right" | 280 || align="right" | 80160 || align="right" | 80079
|-
| Bosquel || align="right" | 293 || align="right" | 80160 || align="right" | 80114
|-
| Brassy || align="right" | 51 || align="right" | 80160 || align="right" | 80134
|-
| Contre || align="right" | 91 || align="right" | 80160 || align="right" | 80210
|-
| Conty || align="right" | 1 659 || align="right" | 80160 || align="right" | 80211
|-
| Courcelles-sous-Thoix || align="right" | 55 || align="right" | 80160 || align="right" | 80219
|-
| Essertaux || align="right" | 199 || align="right" | 80160 || align="right" | 80285
|-
| Fleury || align="right" | 200 || align="right" | 80160 || align="right" | 80317
|-
| Fossemanant || align="right" | 110 || align="right" | 80160 || align="right" | 80334
|-
| Frémontiers || align="right" | 180 || align="right" | 80160 || align="right" | 80352
|-
| Lœuilly || align="right" | 809 || align="right" | 80160 || align="right" | 80485
|-
| Monsures || align="right" | 203 || align="right" | 80160 || align="right" | 80558
|-
| Namps-Maisnil || align="right" | 1 002 || align="right" | 80290 || align="right" | 80582
|-
| Nampty || align="right" | 205 || align="right" | 80160 || align="right" | 80583
|-
| Neuville-lès-Lœuilly || align="right" | 102 || align="right" | 80160 || align="right" | 80594
|-
| Oresmaux || align="right" | 759 || align="right" | 80160 || align="right" | 80611
|-
| Plachy-Buyon || align="right" | 929 || align="right" | 80160 || align="right" | 80627
|-
| Prouzel || align="right" | 503 || align="right" | 80160 || align="right" | 80643
|-
| Sentelie || align="right" | 215 || align="right" | 80160 || align="right" | 80734
|-
| Thoix || align="right" | 144 || align="right" | 80160 || align="right" | 80757
|-
| Tilloy-lès-Conty || align="right" | 228 || align="right" | 80160 || align="right" | 80761
|-
| Velennes || align="right" | 127 || align="right" | 80160 || align="right" | 80786
|}
 
 

Cantoane în Somme